Imenje (gmina Brda)
 Imenje (gmina Moravče)
 Imenje (gmina Šentjernej)